Die Qualifikation zum Afrika-Cup 2022 sollte ursprünglich vom 9. Oktober 2019 bis zum 9. September 2020 stattfinden. Aufgrund der Verschiebung des Turniers und eines Nachholspiels wurde die Qualifikation bis zum 15. Juni 2021 verlängert.

Es nahmen 52 der insgesamt 56 Mitgliedsverbände der CAF teil. Eritrea und Somalia sowie Reunion und Sansibar nahmen nicht teil. Die Endrunde in Kamerun wurde wie 2019 mit 24 Mannschaften ausgetragen. Der Gastgeber der Endrunde nahm ebenfalls an der Qualifikation teil, war aber automatisch qualifiziert. Ende Juni 2020 wurde das Endturnier um ein Jahr auf Januar/Februar 2022 verschoben.

Modus 
Zur Qualifikation, die wie 2019 in zwei Runden ausgetragen wurde, meldeten sich 52 Mannschaften an. Eritrea und Somalia nahmen nicht teil. Reunion und Sansibar waren keine Vollmitglieder der CAF und damit von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei der Auslosung im Juli 2019 wurden die teilnehmenden Mannschaften anhand ihrer Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vom 14. Juni 2019 in fünf verschiedene Töpfe eingeteilt. Die so ermittelten acht schwächsten Mannschaften traten im Oktober 2019 in der ersten Runde im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die vier Sieger der ersten Runde und die restlichen 44 höher platzierten Mannschaften waren zuvor schon im Juli 2019 in zwölf Vierergruppen gelost worden. Die zweite Runde sollte im Double-Round-Robin-Format von November 2019 bis September 2020 ausgespielt werden. Aufgrund mehrerer Verschiebungen endete sie erst im Juni 2021 mit dem letzten Spiel. Wie schon 2019 wurden die Spiele des Gastgebers der Endrunde, der an der Gruppe F teilnahm, regulär gewertet. Für die Endrunde qualifizierten sich aus allen zwölf Gruppen, mit Ausnahme der Gruppe F, jeweils die Gruppensieger und Zweitplatzierten. Aus Gruppe F qualifizierte sich neben Gastgeber Kamerun nur eine weitere Mannschaft.

Bei Punktgleichheit von mehr als zwei Mannschaften wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:

1. Anzahl Punkte im direkten Vergleich
2. Tordifferenz im direkten Vergleich
3. Anzahl Tore im direkten Vergleich
4. Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
5. Wenn nach der Anwendung der Kriterien 1 bis 4 immer noch zwei Mannschaften denselben Tabellenplatz belegen, werden die Kriterien 1 bis 4 erneut angewendet, jedoch ausschließlich auf die Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften

Sollte auch dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6 bis 9 angewendet:
6. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
7. Anzahl Tore in allen Gruppenspielen
8. Anzahl Auswärtstore in allen Gruppenspielen
9. Losziehung

Bei Punktgleichheit von nur zwei Mannschaften wurden die Kriterien 3, 5 sowie 8 nicht angewendet.

Erste Runde 

Die Auslosung fand am 18. Juli 2019 in Kairo (Ägypten) statt. Die Hinspiele wurden am 9. Oktober ausgetragen, die Rückspiele am 13. Oktober 2019.

|}

Zweite Runde

Gruppenübersicht

Gruppe A 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe B 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe C 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe D 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe E 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe F 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe G 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe H 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe I 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe J 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe K 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe L 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Weblinks 
 Offizielle Website der CAF (englisch, französisch)

Einzelnachweise 

Qualifikation
Afrikacup 2022 Qualifikation
Afrikacup 2022 Qualifikation